Enrique Escalante Arceo (ur. 1969) – meksykański polityk
 Patty Arceo (ur. 1968) – belizeńska polityk
 Sergio Méndez Arceo (1907–1992) – meksykański biskup